Пожар в Рингтеатре произошёл 8 декабря 1881 года в Вене. По официальным данным, он повлёк гибель 384 человек и является одним из крупнейших пожаров XIX века в Австро-Венгрии.

8 декабря 1881 года в Рингтеатре на Шоттенринге зрители рассаживались в зале в ожидании начала оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» в 19 часов. В 18:40 на сцене пытались зажечь четвёртый ряд софитов из газовых ламп. Вследствие дефекта в электропневматическом запальном устройстве газ стал поступать в воздух и взорвался при следующей попытке зажечь светильник. Огонь перекинулся на сценические подъёмники, затем быстро загорелась сцена и огонь достиг зрительного зала.

Спасение людей в зрительном зале началось только спустя полчаса после возгорания театра вследствие нескольких основных проблем. Аварийное освещение в театре обеспечивалось масляными лампами, которые оказались пустыми: в целях экономии их наполняли маслом только на время проверок. Двери эвакуационных выходов в театре открывались только внутрь, что тормозило потоки спасавшихся зрителей. Полиция неправильно оценила чрезвычайную ситуацию в театре и не пускала добровольных спасателей из фойе театра в зал, объявив, что все уже спасены.

Здание театра выгорело дотла. Останки жертв пожара в Рингтеатре впервые идентифицировали по стоматологическому статусу, что расценивается ныне как начало известной впоследствии венской криминалистической школы и судебной стоматологии. В идентификации останков принимал участие австрийский врач Эдуард фон Гофман, использовавший полученный опыт в своём основополагающем «Учебнике судебной медицины». Среди жертв пожара в Рингтеатре оказался брат будущей трагической любовницы кронпринца Рудольфа Ладислав Вечера. В примыкающем справа к Рингтеатру здании с 1877 года проживал австрийский композитор Антон Брукнер, и у него были даже билеты на смертоносное представление в Рингтеатре 8 декабря 1881 года, но он, заболев, не пришёл в театр в этот день. Погибших при пожаре в Рингтеатре похоронили на Центральном кладбище Вены.

Главный режиссёр Рингтеатра Франц фон Яунер был признан ответственным за пожар и приговорён к трём годам лишения свободы, но был помилован императором спустя несколько недель. Непосредственной реакцией на пожар в Рингтеатре стало основание Венского добровольного спасательного общества. Пожар в Рингтеатре повлёк развитие методов противопожарной защиты не только в Австрии, но и во всём мире. Например, в театрах внедрили противопожарный занавес, отделяющий в случае возникновения пожара сцену от зрительного зала, и противопожарную пропитку декораций. На спектаклях в крупных театрах Австрии в обязательном порядке присутствует сотрудник службы безопасности, принимающий на себя командование эвакуацией людей при пожаре.

Поражённый произошедшим император Франц Иосиф I финансировал из личных средств строительство так называемого «Искупительного дома» на месте выгоревшего театра. Средства, получаемые от аренды этого доходного дома, передавались на благотворительные цели. Искупительный дом пострадал во время бомбардировок Вены в 1945 году и был снесён в 1951 году. В настоящее время на месте Рингтеатра и Искупительного дома находится административное здание Земельного управления полиции. В 1960-е годы актёр Гельмут Квальтингер и кабаретист Карл Мерц написали книгу о судебном процессе над виновными в пожаре в Рингтеатре, по мотивам которой был снят фильм «Все спасены. Процесс по делу Рингтеатра».

Примечания

Литература 
 Der Brand des Ringtheaters in Wien am 8. Dezember 1881. Eine wahrheitsgetreue Schilderung der Katastrophe nach authentischen Quellen. S. Tagwerker, Linz 1881, ÖNB.
 Der Brand des Ringtheaters in Wien. Eine ausführliche Schilderung der Catastrophe vom 8. Dezember 1881. M. F. Benk, Znaim 1881, ÖNB.
 Der Brand des Wiener Ringtheaters am 8. Dezember 1881 und seine Opfer. Eine ausführliche Schilderung dieser schrecklichen Katastrophe. Jos. A. Massanatz, Wien 1881, ÖNB.
 Carl Theodor Fockt: Der Brand des Ringtheaters in Wien am 8. December 1881. Eine wahrheitsgetreue Schilderung der Katastrophe, nach authentischen Quellen. 7. Auflage. A. Hartleben’s Chronik der Zeit, Band 1. Hartleben, Wien 1882, OBV.
 Joseph Seidel: Der Brand des Ringtheaters in Wien. Eine wahrheitsgetreue Schilderung der Katastrophe. Seidel, Wien 1882, ÖNB.
 Franz Patzer (Hrsg.), Edith Koll (Hrsg.): «Alles gerettet!» 100 Jahre Ringtheaterbrand. Ausstellung, Anfang Oktober 1981 bis Ende Jänner 1982. … Wechselausstellung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek, Band 194. Wiener Stadt- und Landesbibliothek, Wien 1981, OBV.
 Helmut Bouzek: Wien und seine Feuerwehr. Der Brand des Wiener Ringtheaters. Wiener Landes-Feuerwehrverband, Wien 1991, OBV.
 Werner Ogris: Vom Galgenberg zum Ringtheaterbrand. Auf den Spuren von Recht und Kriminalität in Wien. Böhlau, Wien (u. a.) 1997, ISBN 3-205-98611-3.
 Peter Cerny: Der Ringtheater-Brand — ein Versäumnis? Dissertation, Universität Wien, Wien 1986.
 Ludwig Ganghofer: Das Kind und die Million. Roman. Stuttgart, Adolf Bonz & Comp. 1920

Ссылки 
 bundesfeuerwehrverband.at
 austria-forum.org
 deutsch.pi-noe.ac.at
 viennatouristguide.at

История Вены
Пожары в Австрии
Пожары 1881 года
События 8 декабря
Декабрь 1881 года